BCAST Sp. z o.o. – niezależny polski operator telekomunikacyjny, zajmujący się emisją programów radiowych i telewizyjnych na terenie całego kraju.

Spółka oferuje usługi w oparciu o własną infrastrukturę nadawczą i nie tylko.

Firma jest operatorem technicznym IV Multipleksu Telewizji Lokalnej.

69% udziałów w spółce w maju 2020 wykupił Cyfrowy Polsat.

Nadajniki BCAST 
 Kłodzko - Zajęcza 3
Wysokość posadowienia obiektu: 343 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 50 m n.p.m.

 Duszniki - gm. Szczytna
Wysokość posadowienia obiektu: 597 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 53 m n.p.m.

 Rajsko/Skawina – Tuchowska 118
Wysokość posadowienia obiektu: 334 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 35 m n.p.m.

 Siemianowice - Olimpijska 14
Wysokość posadowienia obiektu: 280 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 128 m n.p.m.

 Rzeszów - Ciepłownicza 8
Wysokość posadowienia obiektu: 199 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 202 m n.p.m.

 Lublin - Inżynierska 4
Wysokość posadowienia obiektu: 195 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 150 m n.p.m.

 Siedlce - Terespolska 12
Wysokość posadowienia obiektu: 153 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.m.

 Ciechanów - Tysiąclecia 18
Wysokość posadowienia obiektu: 116 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 120 m n.p.m.

 Łódź - Piotrkowska 182
Wysokość posadowienia obiektu: 205 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 78 m n.p.m.

 Warszawa - al. Jerozolimskie 65/79
Wysokość posadowienia obiektu: 114 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 175 m n.p.m.

 Warszawa - Rondo ONZ
Wysokość posadowienia obiektu: 114 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 165 m n.p.m.

 Wrocław - Powstańców Śląskich 95
Wysokość posadowienia obiektu: 119 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 212 m n.p.m.

 Świdnica - Pogodna 1
Wysokość posadowienia obiektu: 229 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 105 m n.p.m.

 Gorzów Wielkopolski - Energetyków 6
Wysokość posadowienia obiektu: 68 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 150 m n.p.m.

 Września - Czerniejewska 2a
Wysokość posadowienia obiektu: 107 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 90 m n.p.m.

 Kluczbork - Młyńska 8
Wysokość posadowienia obiektu: 181 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 50 m n.p.m.

Źródła.

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Przedsiębiorstwa w Warszawie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2013